Сезон 1991—1992 у Національній лізі А — 95-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Сьйон.

Перший етап

Другий етап

Чемпіонський раунд

Втішний раунд 
Група А

Група В

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 
 Тур за туром на RSSSF 

1992
Швейцарія
Швейцарія
1991 у швейцарському спорті
1992 у швейцарському спорті